Miejscowości w USA:
 Cherry – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
Gminy w USA:
 Cherry (ang. Cherry Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Cherry (ang. Cherry Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Cherry (ang. Cherry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Cherry (ang. Cherry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Sullivan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cherry (ang. Cherry County) – w stanie Nebraska

Zobacz też 
 Chery